è Chief Financial Officer di Invitalia.

Biografia
Laureatosi con lode in Economia e Commercio all'Università Sapienza di Roma nel 1980, è coniugato e ha due figli.

Dal 1983 al 1986 è stato responsabile del controllo legale dei conti, di revisione e certificazione di bilancio (senior auditor) per Reconta Ernst & Young ed è stato Responsabile Amministrazione e Controllo di SOGEPO S.p.A.

Nel Gruppo Editoriale Corriere dello Sport è stato: nel 1990 Direttore dell'Area Amministrazione e Controllo, nel 1993 Direttore Amministrativo e Finanziario, nel 1995 Vice Direttore Generale.

Dal 1994 al 1997 è stato Revisore dei Conti di AMA Roma e successivamente, fino a marzo 1998, Consigliere d'Amministrazione dell'ATAC (Azienda Tranvie e Autobus del Comune) di Roma.

Dal 1997 al 1999 torna nel Gruppo Corriere dello Sport come Vicedirettore generale con la responsabilità gestionale ed operativa (COO) della Business Unit Corriere dello Sport, mantenendo al contempo la responsabilità della finanza di Gruppo (CFO).

Nel 1998 è Amministratore delegato di Sporting Vacanze - Viaggiare.

Ha inoltre ricoperto gli incarichi di Presidente del Collegio Sindacale dell'ACEA S.p.A. di Roma e di Revisore dei Conti dell'Ente Teatro dell'Opera di Roma.
Nel 1999 venne nominato dal Sindaco di Roma Francesco Rutelli Presidente dell'AMA per consentire la trasformazione dell'azienda in S.p.A.; durante il suo mandato, l'AMA avviò un piano di investimenti per la realizzazione di impianti di trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata.

Ha collaborato 

È stato Presidente di SANAMA - società del gruppo AMA Spa - dall'agosto 2001. Con la trasformazione di AMA in società per azioni, assume l'incarico di Amministratore Delegato di AMA SpA fino ad agosto 2006.

Dal 2007 al 2014 ha ricoperto la carica di vice presidente di Sport Network e Conti editore. Dal 2014 è Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Nel 2017 viene nominato Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo della "Enciclopedia Treccani S.p.A.", mentre Il 20 giugno dello stesso anno diviene membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Ciclistica Italiana con nomina CONI.

Note